Maku (también Macu, Máku, Mácu, Makú, Macú) o Maco (Mako, Máko, Macó, Makó) es un exónimo peyorativo de origen arawak que se usa para numerosos grupos humanos cazadores-recolectores del alto Amazonas. Etimológicamente deriva del término arawak ma-aku "no habla / sin habla". Nimuendajú (1950) señaló que hay seis grupos humanos de Colombia, Venezuela y Brasil a los que se denomina 'Maku'. En la literatura lingüística el término se sigue usando primariamente para refierse a:

 las lenguas makú (nadahup), una pequeña familia lingüística de Brasil, Colombia y Venezuela.
 el idioma maku de Roraima, una lengua aislada de Brasil y Venezuela (a veces estrit también como Máku, Mácu, o Máko, la forma portuguesa del nombre)
 el maco (wirö) de la familia salibana.
También se usa a veces para algunas otras lenguas de la región como:
 el idioma cofán, también llamado mako o cofán-makú
 las lenguas arutani-sapé
 las lenguas yanomami
 el idioma carabayo

Otros pueblos también llaamdos maku incluye a los maruetas

Referencias
Francois Correa, Introducción a la Colombia Amerindia